Saint Lucien désigne plusieurs saints chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès présumé :

Saints catholiques et orthodoxes
Lucien d'Albanie (), martyr avec Astius, Pérégrin, Pompée, etc. ; fêtés le 7 juillet.
Lucien de Nicomédie († 250), martyr à Nicomédie avec saint Marcien ; fêté le 26 octobre. 
Lucien de Beauvais († 290), martyr avec Maximien et Julien, évangélisateur du Beauvaisis, premier évêque de Beauvais ; fêté le 8 janvier.
Lucien de Campanie († 301), martyr avec Lucie de Campanie et 23 compagnons ; fêté le 6 juillet.  
Lucien d'Antioche († 312), évêque d'Antioche et martyr ; fêté le 7 janvier.
Lucien de Tomis († 321), martyr en Scythie mineure ; fêté le 13 septembre.

Références 

Lucien